Dark Waters (1944), een Amerikaanse film noir uit 1944
Dark Waters (1993), een Russisch-Amerikaanse horrorfilm uit 1993
Dark Waters (2019), een Amerikaanse dramafilm uit 2019
Dark Waters: Murder in the Deep, een Amerikaanse televisieserie uit 2018
Dark Waters (2023), een muziekalbum van de Nederlandse symfonische metalband Delain uit 2023.

Zie ook
 Dark Water